Foissac (Aveyron)
Foissac (Gard)